Анатолий Бойко:
 Бойко, Анатолий (род. 1992) — российский боец смешанных единоборств.
 Бойко, Анатолий Григорьевич (род. 1947) — советский и украинский тренер по лёгкой атлетике.
 
 Бойко, Анатолий Леонидович (род. 1938) — советский учёный-вирусолог, эколог, биотехнолог.